Алкоа:
  — город в штате Теннесси, США, получивший название от компании Alcoa.
 Алкоа (река) — река в Португалии.
 «Алкоа» — см. Alcoa (американская металлургическая компания).